Benfica bezeichnet:

 einen Lissabonner Stadtteil, siehe Benfica (Lissabon)
 Benfica do Ribatejo, Gemeinde in Portugal
 eine Ortschaft in Angola, siehe Benfica (Angola)
 Nova Benfica, der alte Name des osttimoresischen Ortes Afaloicai (Ort, Uatucarbau)

Außerdem tragen folgende Sportvereine die Bezeichnung Benfica:

 Benfica Lissabon, Sportverein aus Portugal
 CF Benfica, Sportverein aus Portugal
 RM Hamm Benfica, Sportverein aus Luxemburg
 Benfica Tsumeb, Sportverein aus Namibia